Nagashima peut faire référence à :

Toponyme 

 Nagashima, bourg situé dans le district de Kuwana de la préfecture de Mie au Japon
 Nagashima, bourg du district d'Aira, dans la préfecture de Kagoshima au Japon

Patronyme 

 Akihiro Nagashima (né en 1964), footballeur japonais ; 
 Shinji Nagashima (1937-2005), mangaka japonais ; 
 Tadayoshi Nagashima (1951-2017), politicien japonais ;
 Yū Nagashima (né en 1972), écrivain japonais. 

Patronyme japonais